Засецкий — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Засецкий, Александр Николаевич (1778—?) — штабс-ротмистр Русской императорской армии; герой Отечественной войны 1812 года.
 Засецкий, Алексей Александрович (1717—1784) — капитан-поручик лейб-гвардии, русский писатель.
 Засецкий, Николай Александрович (1855—?) — русский медик.
 Засецкий, Пётр Иванович (1899—1941) — советский оперный певец (тенор), Народный артист Белорусской ССР (1940)
 Засецкий, Лев Александрович (1920—1993) — участник Великой Отечественной войны, автор дневника «Я буду бороться», герой книги А. Лурии «Потерянный и возвращенный мир».

 Засецкая, Ирина Петровна (род. 1929) — советский и российский археолог, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Гос. Эрмитажа.
 Засецкая, Марина Львовна (род. 1957) — советский и российский этнограф.
 Засецкая, Юлия Денисовна (1835—1882) — русская благотворительница и переводчица религиозной литературы.

Населённые пункты

Россия 
 Засецкий — посёлок в Дзержинском районе Калужской области.
 Засецкий — деревня в Кировском районе Калужской области.
 Засецкая — деревня, Петровский район, Тамбовская область, Россия

См. также 
 Засекин

Примечания